Алексе́евское — село в Андроповском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
В 2 км юго-восточнее находится станица Воровсколесская.

Расстояние до краевого центра: 77 км.

Расстояние до районного центра: 10 км.

История 
До 16 марта 2020 года село входило в состав сельского поселения Красноярский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (71 %).

Инфраструктура 
В Алексеевском 5 улиц — Верхняя, Кирпичный завод, Красная, Октябрьская, Степная. В границах села находится общественное открытое кладбище.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Андроповского района